Bitry ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Bitry (Nièvre)
 Bitry (Oise)